Бича:

 Бича (приток Иртыша) — река в Омской области.
 Бича (приток Лены) — река в России
 Бича из Баласоте — иберийская скульптура VI века до н. э.